McCue ist der Familienname folgender Personen:

 Alec McCue (Alexander Brian McCue; 1927–1989), schottischer Fußballspieler

 Kainalu McCue-Unciano (* 1993 oder 1994), US-amerikanischer Pokerspieler
 Michael McCue (* 1993), kanadischer Squashspieler
 Paddy McCue (1883–1962), australischer Rugbyspieler 

Sonstiges:
 McCue Bluff, Felsenkliff im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Mount McCue, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 The McCue Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller